Hizbul Mujahideen — grupo militante que opera na região da Caxemira, sul da Ásia
 .hm — código TLD (ccTLD) para endereços eletrônicos da Ilha Heard e Ilhas McDonald
 Henry Molaison — estadunidense com distúrbio raro de memória e paciente em pesquisas e relatórios médicos
 Lojas Hermes Macedo — rede brasileira de lojas de varejo
  — publicação estadunidense cristã sobre música
 Hectômetro — unidade de medida de comprimento cem vezes maior que o metro

Desambiguações de siglas